(1956-), homme politique chilien ;
 Alfredo Moreno (1980-2021), footballeur argentin.